Ilja - jedna z transkrypcji wschodniosłowiańskiego odpowiednika imienia Eliasz
 Ilia – rzeka na Białorusi, według oficjalnej pisowni przedwojennej Ilja
 Ilia – wieś na Białorusi, według oficjalnej pisowni przedwojennej Ilja
Zobacz też Ilia